Kapitan Marvel
 Captain Marvel (album)
 Kapitan Marvel (film)